Wenceslau Braz puede hacer referencia a:

 Venceslau Brás, noveno presidente de Brasil.
 Wenceslau Braz, municipio en el estado de Minas Gerais, Brasil.
 Wenceslau Braz, municipio en el estado de Paraná, Brasil.